Холтвил има више значења:
 Холтвил (Алабама)
 Холтвил (Калифорнија)